

Le poète est celui qui écrit ou dit de la poésie.

 Le poète lauréat est, au Royaume-Uni, le poète officiel du monarque.
 Les Poètes maudits est un ouvrage de Paul Verlaine publié en 1888.
 Les Amours du poète (Dictherliebe)  est un cycle de Robert Schumann composé des 16 mélodies. 
 Le Sang d'un poète est un film français réalisé par Jean Cocteau en 1930.
 Le prix du Poète est un prix littéraire québécois.
 L'avenue, le clos ou la 
 L'œillet de poète est un œillet du genre Dianthus et de la famille des Caryophyllaceae.